Сан Педро Кахонос има више значења:

 Општина Сан Педро Кахонос (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Кахонос (Сан Педро Кахонос, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику